АТК может означать:

 Автоматизированный технологический комплекс
 Антитеррористическая комиссия
 АТК (футбольный клуб)